De Fed Cup werd in 2003 voor de 41e keer gehouden. De Fed Cup is de jaarlijkse internationale tenniscompetitie voor landenteams, voorbehouden aan vrouwen. Dit jaar deden 79 teams aan het toernooi mee.

De titelverdediger, het als zesde geplaatste Slowakije, bereikte de tweede ronde – daarin werden zij met 0–5 verslagen door het Belgische team, dat als vierde was geplaatst. België bereikte daarmee de halve finale, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in het eerste reekshoofd, de Verenigde Staten – het Belgische team handhaafde zich wel in de Wereldgroep.

De finale werd gewonnen door Frankrijk, dat de Verenigde Staten versloeg met 4–1.

De acht winnaars van de eerste ronde gingen zonder meer door naar de Fed Cup 2004 Wereldgroep. De acht verliezers streden in de Wereldgroep play-offs met acht winnaars uit de regionale groepen om eveneens in de Wereldgroep te blijven. Dit werd met succes volbracht door Argentinië, Australië, Duitsland, Kroatië, Oostenrijk en Tsjechië. De verliezers Colombia en Zweden moesten het veld ruimen voor Japan en Zwitserland.

Wereldgroep 
Eerstgenoemd team speelde thuis behalve tijdens de finale en tijdens de halve finale tussen de Verenigde Staten en België.

Regionale zones  
Nederland kwam dit jaar uit in groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone. Het team verloor drie van de vijf ontmoetingen in poule D. Nederland handhaafde zich op dit niveau.

Externe link 

   Officiële website

ITF-toernooi in 2003
2003